Рональд Гилкрист Бребнер (; 23 сентября 1881, Дарлингтон — 11 ноября 1914, Чизик, Лондон) — английский футболист-любитель, голкипер, участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме (Швеция).

На клубном уровне выступал за футбольные команды Эдинбургского университета (1897—1899), «Northern Nomads F.C» (1899—1902), «London Caledonians F.C.» (1902—1904), «Элгин Сити» (1904—1905), «Сандерленд» (1905—1906), «Челси» (1906—1911), «Дарлингтон» (1911—1912), «Лестер Сити» (1912—1913) и ряд других шотландских клубов.

В 1912 году, выступая за олимпийскую сборную Великобритании по футболу, стал обладателем золотой медали.

Умер в ноябре 1914 года, получив тяжелую травму головы на футбольном матче десятью месяцами ранее.

Ссылки 
 Ronald Brebner

Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Игроки ФК «Нордерн Номадс»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Элгин Сити»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки любительской сборной Англии по футболу
Жертвы несчастного случая